TEM se može odnositi na:

 Trends in Endocrinology and Metabolism, časopis
 Tem jezik